Corliss Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Corliss Mountain (New Hampshire)	
 Corliss Mountain (New York)